Grüner Elefant steht für:

 Grüner Elefant (Heilmittel), Heilöl aus Vietnam
 Strategie von DDR-Künstlern zur Umgehung der Zensur, auch als rosa Elefant bezeichnet
 Grüner Elefant, Motorrad Zündapp KS 601
 Grüne Elefanten, liebevolle Bezeichnung für zwei Lüftungsbauten des Plabutschtunnels in Raach (Graz) (Architekt Eilfried Huth)